Ивасаки () — фамилия. Известные носители:
 Ивасаки, Акира (1903—1981) — японский кинокритик, историк кино, режиссёр-документалист и кинопродюсер. 
 Ивасаки, Йосими (род. 1961) — японская певица и актриса.
 Ивасаки, Минэко (род. 1929) — бывшая гэйко (киотоское название гейши).
 Ивасаки, Таку (род. 1968) — японский композитор и аранжировщик.
 Ивасаки, Фернандо (род. 1961) — перуанский писатель, историк, журналист.
 Ивасаки, Хироми (род. 1958) — японская певица.
 Ивасаки, Ятаро (1835—1885) — японский предприниматель, основатель промышленно-торговой корпорации Mitsubishi.